Angerer:
 Karl Angerer (de)
 Nadine Angerer
 Patrick "Pat" (Daniel) Angerer
 Paul Angerer (de)
 Peter Angerer (de)
 Tobias Angerer (de)